Wilbertz ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Wilbertz (* 1945), deutsche Historikerin
 Hermann-Josef Wilbertz (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Otto Mathias Wilbertz (* 1944), deutscher Prähistoriker
 Jutta Wilbertz (* 1964), deutsche Theaterwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Kabarettistin